Een oude benaming voor een kruidenier
Een eigenaar van een gortpellerij en in het verlengde daarvan een winkel in bepaalde droge voedingsmiddelen: de grutten